Peixoto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ariane Luna Peixoto
 Mauro Peixoto
 Oswaldo L. Peixoto